steht für:

 Ecclesia Dei (Motu Proprio), ein Schreiben Papst Johannes Pauls II.
 die Päpstliche Kommission Ecclesia Dei, eine im Zuge des Schreibens von Johannes Paul II. eingesetzte Kommission